Лучени има више значења:

 Лучени (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Лучени (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Лучени (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Општина Лучени (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији